Propomatoceros slavicus är en ringmaskart som beskrevs av Ziegler och Michalik 1980. Propomatoceros slavicus ingår i släktet Propomatoceros och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
slavicus